Filipe II, Duque d'Orleães (Philippe Charles; Saint-Cloud,  — Versalhes, ), foi um nobre francês, tendo sido duque d'Orleães e Regente da França de 1715 até 1723. Sendo sua regência durante a menoridade de Luís XV a última no reino da França, ele ainda é habitualmente chamado de "o Regente" (le Regent) e seu governo de "a Regência" (la Régence).

Biografia

Juventude 

Seu pai (conhecido na corte como Monsieur), irmão mais novo de Luís XIV, depois de enviuvar de sua primeira esposa Henriqueta Ana Stuart (conhecida como Minette), casa-se com a Princesa Palatina Isabel Carlota, sendo Filipe filho de ambos. Filipe de Orleães recebeu o título de duque de Chartres. Ele recebeu uma educação cuidadosa, especialmente em assuntos militares e diplomáticos, adequado para um segundo filho da França; no entanto, ele preferiu estudar história, filosofia, geografia e ciência. Ao contrário de seu tio e pai, ele montava mal, não sabia dançar e odiava caçar. Por outro lado, ele herdou de seu tio uma memória prodigiosa: muito jovem, ele já conhecia perfeitamente as memórias e genealogias das grandes famílias da corte; Ele também tinha muita inteligência e muita capacidade de trabalho.

O casamento 
Com o nascimento dos três filhos do Grande Delfim - o duque de Borgonha em 1682, o duque de Anjou em 1683 e o duque de Berry em 1686, o duque de Chartres passou a ocupar o sexto lugar na linha de sucessão ao trono, o que deixou mínima esperança de que ele reinaria e não o colocou em boa posição ante de um possível casamento vantajoso. Além disso, a França estava em guerra com quase toda a Europa, o que tornava impossível pensar em um casamento com qualquer estrangeira.

Desde 1688, Luís XIV acalentava a ideia de o casar com Mademoiselle de Blois, uma bastarda legitimada. Este casamento conseguiria o que o Rei Sol desejava, dando o último toque político de submissão ao ramo nascente dos Orleães. Mas tanto Monsieur quanto a Princesa Palatina consideraram que essa união não era viável.

O duque de Chartres estava indeciso, enquanto seu preceptor, o abade Dubois, o encorajava. No início de 1692, Luís XIV chamou o sobrinho para explicar que o melhor testemunho que ele podia lhe dar de afeto por ele era oferecer sua própria filha em casamento. O jovem duque, confuso, mal sabia o que responder, limitando-se a um agradecimento murmurante. A Palatina, sabendo o propósito do rei, ficou indignada, mas não se atreveu a censurá-lo, sabendo que não podia contar com o apoio do marido dela (que não enfrentou o irmão até pouco antes de sua morte, dizendo: "Sem tirar nenhum proveito deste casamento, Chartres reterá apenas vergonha e desonra"). A Palatina mostrou seu descontentamento virando as costas para o rei depois que ela se curvou e depois deu um tapa no filho na frente de toda a corte. O casamento teve lugar no dia 9 de janeiro de 1692.

Descendência 
Este casamento de conveniência não foi muito feliz. Filipe, que se tornou duque de Orleães em 1701 após a morte de seu pai, chamava sua esposa de "Madame Lúcifer". Tiveram oito filhas e um filho:

 Maria Isabel de Orleães, "Mademoiselle de Valois" (17 de dezembro de 1693 - 17 de outubro de 1694);
 Maria Luísa Isabel de Orleães (20 de agosto de 1695 - 21 de julho de 1719), casou-se em 1710 com Carlos de França, Duque de Berry;
 Luísa Adelaide de Orleães (13 de agosto de 1698 - 10 de fevereiro de 1743), "Mademoiselle de Orleães";
 Carlota Aglaé de Orleães (20 de outubro de 1700 - 19 de janeiro de 1761), "Mademoiselle de Valois', casou-se em 1720 com Francisco III d’Este, Duque de Módena;
 Luís de Orleães, duque de Chartres, Duque de Orleães (1723), chamado de "o Piedoso" (4 de agosto de 1703 - 4 de fevereiro de 1752);
 Luísa Isabel de Orleães (11 de dezembro de 1709 - 16 de junho de 1742), "Mademoiselle de Montpensier", casou-se em 1722 com o rei Luís I de Espanha;
 Filipina Isabel de Orleães (18 de dezembro de 1714 - 21 de maio de 1734), "Mademoiselle de Beaujolais';
 Luísa Diana de Orleães (27 de junho de 1716 - 26 de setembro de 1736), "Mademoiselle de Chartres", casou-se em 1732 com Luís Francisco de Bourbon, Príncipe de Conti.

Ele também teve amantes e vários filhos bastardos:
 Carlos de Saint-Alin (1698-1764), filho de Florence Pellerin, foi bispo-duque de Laon (1721) e depois arcebispo-duque de Cambrai (1723);
 João Filipe de Orleães (1702-1748), filho de Marie Louise Le Bel de la Boissiére, chamada de Condessa de Argenton, foi legitimado em 1706 e foi o Grande Prior da Ordem de Malta na França (chamado de "o Cavaleiro de Orleães" e "O Grande Prior de Orleães");
 Angélica de Orleães (1702-1785), filha de Christine Charlotte Desmares (1682-1753), foi legitimada em 1722 e casada com o conde de Ségur.

A Regência 

Após a morte de Luís XIV, o duque de Orleães conseguiu que o Parlamento cancelasse o testamento (setembro de 1715) e o nomeasse como regente único com plenos poderes até à maioridade de Luís XV, o que lhe permitiu reorganizar o Conselho ao seu gosto, manejar o Parlamento (polissinodia) e seduzir os franceses com uma nova política: a paz seria restaurada. Apoiou os jansenistas e abandonou a causa dos Stuart, tentou melhorar as finanças e a economia com a audácia de John Law. Inicialmente, reduziu os impostos, demitiu 25.000 soldados e estabeleceu a Câmara de Justiça para processar suspeitos de enriquecimento financeiro. Mas as medidas draconianas que usava contra os banqueiros criaram problemas, não sendo um economista experiente, ele provou ser bastante fraco contra as operações arriscadas do banqueiro John Law, cujo fracasso levou a um desfalque no tesouro francês. Invertendo as políticas do seu tio Luís XIV, formou uma aliança com a Inglaterra, a Áustria e os Países Baixos e travou uma guerra vitoriosa contra a Espanha, lançando as bases a paz no continente europeu. Filipe promoveu a educação, permitindo a abertura da Sorbonne ao povo (antes era frequentada exclusivamente por nobres) e abrindo a biblioteca real ao público. No entanto, ele ainda é lembrado hoje pela corrupção moral que trouxe para Versalhes e pelo escândalo bancário de John Law. Segundo as canções satíricas da época, o regente era amante de sua filha Maria Luísa Isabel de Orleães, Duquesa de Berry, e é creditado com a paternidade de repetidas gestações que a princesa escondeu em 1716, 1717 e 1719. Principal protagonista das orgias da Regência, a Duquesa de Berry era conhecida por seu apetite sexual. Ela escolheu seus amantes em todos os níveis da escala social. Ela morre aos vinte e três anos com a saúde arruinada depois de um laborioso aborto no Palácio de Luxemburgo.

O artista e colecionador 
Filipe de Orleães era aficionado por música. Ele recebeu aulas do compositor Antoine Forqueray, e compôs duas óperas: Hypermnestre e Penthée; Além disso, pintou e fez gravuras nas quais provou ter um grande talento (fez as ilustrações de uma edição de Daphnis e Chloe) e comprou, para sua coroa de regente, o diamante considerado o mais bonito da Europa.

Ele também foi um dos grandes colecionadores de pinturas de sua época e, de fato, a Coleção Orleães é considerada a mais importante já reunida na Europa por um patrono que não era rei.

Ancestrais

Ver também 
 Estilo regência

Referências

Bibliografia 

 Jean Meyer, Le Régent, Ramsay, 1985, ASIN 2859564047;
 Jean-Christian Petitfils, Le régent, Paris, Fayard, 1996, ISBN 2-213-01738-7;
 Michel Antoine, Louis XV, Hachette, (coll. « Pluriel »), 1997, ISBN 2-01-278860-2.

|-
! colspan="3" style="background: #FBEC5D;" | Filipe II, Duque de OrleãesCasa de OrleãesRamo da Casa de Capeto2 de agosto de 1674 – 2 de dezembro de 1723
|- style="text-align:center;"
|width="30%" align="center" | Precedida porFilipe I
|width="40%" style="text-align: center;"|Duque de Orleães
|width="30%" align="center"| Sucedida porLuís
|}

Duques de Orleães
Príncipes de Orleães
Regentes de França
Duques de Némours
Duques de Valois
Sepultados na Basílica de Saint-Denis
Naturais de Saint-Cloud
Ateus da França